Le Hurley Pro at Trestles 2015 est la huitième des onze étapes du championnat du monde de surf 2015. Il s'est déroulé du 9 au  à Trestles, dans le comté de San Diego en Californie, aux États-Unis.

L'étape a été remportée par l'Australien Mick Fanning contre le Brésilien Adriano de Souza. Il s'agit alors de la deuxième victoire de la saison pour Fanning après celle de Bells Beach (également remportée face à de Souza). Avec cette victoire, Fanning s'empare de la première place au classement général au détriment de de Souza.

Participants 
L'Australien Matt Banting déclare forfait sur blessure au genou (qui l'avait déjà rendu indisponible pour le J-Bay Open et le Billabong Pro Tahiti). Il est remplacé par le Brésilien Tomas Hermes, deuxième dans l'ordre de remplacement après Alejo Muniz. Le Sud-Africain Jordy Smith est également remplacé par l'Espagnol Aritz Aranburu en raison d'une blessure au dos.

Par ailleurs, deux wild-cards sont attribuées au Japonais Hiroto Ohhara (récent vainqueur de l'US Open of Surfing à Huntington Beach) et à l'Américain Ian Crane en tant que vainqueurs des tournois qualificatifs.

Le Brésilien Adriano de Souza dispute la compétition avec le lycra jaune de leader au classement général, avec moins de  d'avance sur les quatrièmes ex-æquo Filipe Toledo et Julian Wilson, et sous la menace de Kelly Slater à la .

Déroulement de la compétition











Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Classement à l'issue de l'étape 
Avec cette victoire sur Adriano de Souza, Mick Fanning s'empare de la tête du classement et relègue l'ancien leader à la deuxième place. Le podium est complété par le demi-finaliste Filipe Toledo. Grâce à sa  sur cette compétition, le champion du monde en titre Gabriel Medina remonte à la  du classement.

|-
|
| Mick Fanning
|
|-
|
| Adriano de Souza
|
|-
|
| Filipe Toledo
|
|-
|
| Owen Wright
|
|-
|
| Julian Wilson
|
|-
|
| Kelly Slater
|
|-
|
| Gabriel Medina
|
|-
|
| Jérémy Florès
|
|-
|
| Ítalo Ferreira
|
|-
|
| Nat Young
|
|-
|}

Notes et références

Liens externes 
  Page de l'événement sur le site de la World Surf League

2015
World Surf League 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport en Californie en 2015